Puentecilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puentecilla, Zentla, ort, Veracruz, 
 Puentecilla, Huatusco, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar